grawitacja – jedno z czterech oddziaływań podstawowych
 grawitacja kwantowa – grawitacja opisana za pomocą formalizmu teorii kwantowej
 Grawitacja – film amerykański z 2013 r.
 Grawitacja – piosenka Justyny Steczkowskiej z albumu Dziewczyna Szamana
 Grawitacja – album studyjny polskiego zespołu hip-hopowego Pokój z Widokiem na Wojnę

 Zobacz też
 zapadanie grawitacyjne – zjawisko zachodzące pod wpływem siły grawitacji